«To Daddy» — песня Долли Партон. Изначально вышла в исполнении Эммилу Харрис на одноименном сингле 1977 года, а затем на её четвёртом кантри-альбоме Quarter Moon in a Ten Cent Town (1978). Достигла позиции № 3 в чарте Hot Country Songs журнала Billboard и № 1 в хит-параде Country Tracks канадского издания RPM. Версия в исполнении самой Долли Партон впервые появилась в 1995 году на сборнике I Will Always Love You. The Essential Dolly Parton One.

Предыстория 
Песня «To Daddy» повествует о женщине, день за днём терпевшей неверность и безразличное отношение своего мужа, но не подававшей вида  ради благополучия детей. Когда дети вырастают и больше в ней не нуждаются, героиня, оставив прощальную записку, уходит из семьи в поисках любви и счастья, которых ей не хватало все прошлые годы. История рассказывается от имени ребёнка и, как отмечает Долли Партон, описывает реальные отношения между её родителями, за тем лишь исключением, что её мать, несмотря на все прошлые обиды и огорчения, в итоге вернулась домой.

Для своей пластинки All I Can Do Партон записала песню «Boulder to Birmingham» авторства Эммилу Харрис. Решив сделать последней сюрприз, она в 1976 году ещё до релиза пригласила её в студию послушать готовые треки. Среди них оказалась и «To Daddy», сильно впечатлившая Харрис: «Это словно рассказ О. Генри, потому что она сбивает тебя с толку. Ты думаешь, что в конце героиня умрёт, но Долли делает резкий кульбит и всё кончается совсем иначе». В итоге, несмотря на возражения своего партнёра Портера Вагонера, Партон не выпустила песню сама, а уступила её подруге.

Композиция в исполнении Харрис вышла в ноябре 1977 года как сингл, а затем на альбоме Quarter Moon in a Ten Cent Town (1978) и быстро стала одной из самых популярных в её репертуаре. Трек поднялся до позиции № 3 в Hot Country Songs журнала Billboard и достиг вершины чарта Country Tracks журнала RPM. В 2003 году он также появился на трибьют-альбоме Just Because I’m a Woman: Songs of Dolly Parton. Записанная в 1976 году версия самой Партон, была впервые издана почти 20 лет спустя — на сборнике I Will Always Love You. The Essential Dolly Parton One (1995).

Музыканты на записи 
 Хэнк ДеВито — педал-стил
 Брайан Ахерн — гитара с жильными струнами и 12-струнная гитара
 Эммилу Харрис — акустическая гитара
 Родни Кроуэлл — акустическая гитара
 Глен Хардин — электрофортепиано
 Джон Уэйр — перкуссия
 Мики Рафаэль — губная гармошка
 Эмори Горди — бас-гитара

Примечания 

Песни Эммилу Харрис
Песни Долли Партон
Синглы 1977 года
Песни 1977 года
Кантри-баллады